Řád za zásluhy v zemědělství je označení pro několik státních vyznamenání:
 Řád za zásluhy v zemědělství – beninské státní vyznamenání
 Řád za zásluhy v zemědělství – čadské státní vyznamenání
Řád za zásluhy v zemědělství – ekvádorské státní vyznamenání
 Řád za zásluhy v zemědělství – francouzské státní vyznamenání
Řád za zásluhy v zemědělství – gabonské státní vyznamenání
 Řád za zásluhy v zemědělství – kamerunské státní vyznamenání
 Řád za zásluhy v zemědělství – státní vyznamenání Konžské republiky
 Řád za zásluhy v zemědělství – madagaskarské státní vyznamenání
 Řád za zásluhy v zemědělství – státní vyznamenání Mali
 Řád za zásluhy v zemědělství – státní vyznamenání Pobřeží slonoviny
 Řád za zásluhy v zemědělství – senegalské státní vyznamenání
 Řád za zásluhy v zemědělství – státní vyznamenání Středoafrické republiky
 Řád za zásluhy v zemědělství – španělské státní vyznamenání